Colligação Sportiva Recifense (conhecido como Colligação Recifense ou simplesmente Colligação), foi uma agremiação esportiva do futebol brasileiro da cidade do Recife, capital de Pernambuco. Foi fundado no bairro de Água Fria em 1915 e suas cores, presentes no escudo oficial, são o amarelo e preto.

Tinha como modalidade esportiva, o futebol. O Colligação em toda sua história, só possui uma única participação em competições oficiais. O clube disputou seu único campeonato de futebol, a primeira edição do Campeonato Pernambucano de Futebol de 1915, que reunia os clubes fundadores da Liga Sportiva Pernambucana que posteriormente viria a se tornar a Federação Pernambucana de Futebol.

História 
A História da Colligação Sportiva Recifense começa na década de 1910, mais precisamente no ano de 1915, por esportista e  estudantes do bairro da Encruzilhada, na capital pernambucana do Recife. Sendo que na década de 1920, o clube viria a mudar sua sede para o bairro Água Fria.

A equipe fora fundada no mesmo ano em que foi formada a 1ª Edição do Campeonato de Futebol da Liga Sportiva Pernambucana. O Colligação não fez boa campanha, ficando na lanterna em sexto lugar e sem somar nenhum ponto ou vitória. Participaram desta competição, os clubes fundadores da LSP: Santa Cruz Futebol Clube, João de Barros Futebol Clube, que posteriormente viria a se chamar de América Futebol Clube, Sport Club Flamengo, Centro Sportivo do Peres e Torre Sport Club. A sua campanha naquele ano foi a seguinte:

 05 derrotas em 05 jogos
 04 gols sofridos, sem marcar um gol se quer
 Saldo negativo de –4 gols
 Média de 0,8 gols sofridos por partida

A equipe que disputaria a competição daquele ano, foi composta pelos seguintes atletas:
 Goleiros
 Rubens Silva
 Ernesto Fragoso

 Defensores (zagueiros)
 Antonio Faria
 A. Reis

 Meio-campistas
 Salomon Stevens
 Anísio
 V. Seve

 Atacantes
 Abel Stevens
 José Castro
 Pedro Faria
 T. Farias
 José Barreto
 Adaucto de Araújo

Estatísticas

Participações

Ver também 
 Federação Pernambucana de Futebol
 Campeonato Pernambucano de Futebol

Colligação
Colligação
Fundações no Brasil em 1915